Fleroya Y.F.Deng è un genere di piante della famiglia delle Rubiacee.

Tassonomia 
Comprende le seguenti specie:
Fleroya ledermannii (K.Krause) Y.F.Deng
Fleroya rubrostipulata (K.Schum.) Y.F.Deng
Fleroya stipulosa (DC.) Y.F.Deng

Note

Altri progetti 

Rubiaceae